Indonesië
 Srengat (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Srengat (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java